Шаролє (Шароль) (, ) може означати: 

Шаролє — порода дикого бика; 
Шароль — один з округів в регіоні Бургундія (Франція);
Шароль — французька громада в департаменті Сона і Луара на південному заході Бургундії. Адміністративний центр округу Шароль та кантону Шароль. 
Шаролє — історична область в регіоні Бургундія (Франція).